Кірічек В'ячеслав Вікторович (1971-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кірічек Сергій Дмитрович — сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Кірічек Юрій Олександрович — доктор технічних наук, професор.